Cette page contient les pages d'homonymie de Brès et Bres.

Brès est un patronyme français porté notamment par :

 Saint Brès, fait référence à saint Brice, évêque de Tours au   ;

 Guy de Brès (1522-1567), pasteur et théologien wallon, réformateur des Pays-Bas ;
 Henriette-Suzanne Brès (1855-1919), pédagogue française ;
 Isabelle Brès (née en 1972), présentatrice, journaliste et réalisatrice de télévision française ;
 Joseph Brès (1842-1924), écrivain et critique d'art italien ;
 Madeleine Brès (1842-1921), première Française à obtenir le diplôme de docteur en médecine ;
 Pierrette Brès (née en 1939), journaliste française ;
 Yvon Brès (né en 1927), philosophe français, directeur puis codirecteur de la Revue philosophique de la France et de l'étranger.

 Giuseppe Bres (1842-1924), écrivain et critique d'art italien.

Notes 

Homonymie de patronyme
Patronyme français